Біблійні особи — список деяких власних імен з Біблії.
Біблійні імена можуть мати 3 варіанти написання: як літературне ім'я, католицьке ім'я і звичайне світське ім'я.

Див. також 
 Біблійні імена Бога

Посилання 
 Українська католицька енциклопедія 
 Имена біблійні  // Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів
Біблійні особи